|-
| (6801) Стреков (Strekov) ||  ||  || Клеть || З. Моравец
|-
| (6802) Церновице (Cernovice) ||  ||  || Клеть || М. Тихи
|-
|  ||  ||  || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6804) Maruseppu || 1995 WV ||  || Кумакоген || А. Накамура
|-
| (6805) Абстракта (Abstracta) || 4600 P-L ||  || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6806) Kaufmann || 6048 P-L ||  || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6807) Брюннов (Brunnow) || 6568 P-L ||  || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6808) Плантен (Plantin) || 1932 CP ||  || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (6809) Sakuma ||  ||  || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (6810) Juanclaria || 1969 GC ||  || Эль-Леонсито || -
|-
| (6811) Кащеев (Kashcheev) || 1976 QP ||  || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6812) Robertnelson ||  ||  || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (6813) Амандахендрикс (Amandahendrix) ||  ||  || Паломар || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
| (6814) Steffl ||  ||  || Сайдинг-Спринг || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
| (6815) Mutchler ||  ||  || Сайдинг-Спринг || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
| (6816) Barbcohen ||  ||  || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6817) Пешт (Pest) ||  ||  || Клеть || А. Мркос
|-
| (6818) Сэссю (Sessyu) ||  ||  || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (6819) McGarvey || 1983 LL ||  || Паломар || S. E. Smrekar
|-
| (6820) Buil || 1985 XS ||  || CERGA || - 
|-
| (6821) Раневская (Ranevskaya) ||  ||  || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (6822) Horálek || 1986 UO ||  || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|  ||  ||  || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
| (6824) Мэллори (Mallory) ||  ||  || Клеть || А. Мркос
|-
| (6825) Ирвин (Irvine) ||  ||  || Клеть || А. Мркос
|-
| (6826) Лавуазье (Lavoisier) ||  ||  || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6827) Вомбат (Wombat) ||  ||  || Симидзу || Т. Урата
|-
| (6828) Элбстил (Elbsteel) ||  ||  || Сайдинг-Спринг || D. I. Steel
|-
| (6829) Шармавидор (Charmawidor) ||  ||  || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (6830) Джонбэкус (Johnbackus) ||  ||  || Такане || С. Отомо, О. Мурамацу
|-
|  ||  ||  || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6832) Кавабата (Kawabata) || 1992 FP ||  || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  ||  || Hidaka || S. Shirai, С. Хаякава
|-
| (6834) Hunfeld || 1993 JH ||  || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (6835) Molfino ||  ||  || Стронконе || - 
|-
| (6836) Параналь (Paranal) ||  ||  || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6837) Bressi ||  ||  || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (6838) Окуда (Okuda) ||  ||  || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (6839) Одзэнума (Ozenuma) ||  ||  || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  ||  || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6841) Готфридкирх (Gottfriedkirch) || 2034 P-L ||  || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6842) Krosigk || 3016 P-L ||  || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6843) Эремон (Heremon) ||  ||  || McDonald || J.-D. Mulholland
|-
| (6844) Шпак (Shpak) ||  ||  || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (6845) Мансурова (Mansurova) ||  ||  || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6846) Кансадзан (Kansazan) ||  ||  || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (6847) Кунц-Халльштайн (Kunz-Hallstein) || 1977 RL ||  || Ла-Силья || Г.-Э. Шустер
|-
| (6848) Casely-Hayford ||  ||  || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (6849) Doloreshuerta ||  || || Сайдинг-Спринг || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
|  ||  ||  || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6851) Кьянти (Chianti) ||  ||  || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6852) Наннибиньями (Nannibignami) ||  ||  || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6853) Сильваномассалья (Silvanomassaglia) ||  ||  || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6854) Georgewest || 1987 UG ||  || Андерсон-Меса || K. W. Zeigler
|-
| (6855) Армеллини (Armellini) || 1989 BG ||  || Сан-Витторе || -
|-
| (6856) Bethemmons || 1989 EM ||  || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6857) Кастелли (Castelli) || 1990 QQ ||  || Паломар || Элеанора Хелин
|-
|  ||  ||  || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6859) Датэмасамунэ (Datemasamune) || 1991 CZ ||  || Сендай || М. Коисикава
|-
| (6860) Симс (Sims) ||  ||  || Такане || С. Отомо, О. Мурамацу
|-
|  ||  ||  || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6862) Virgiliomarcon || 1991 GL ||  || Сан-Витторе || -
|-
|  ||  ||  || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6864) Штаркенбург (Starkenburg) ||  ||  || Таутенбург || Ф. Бёрнген, Шмадель Л. Д.
|-
| (6865) Dunkerley ||  ||  || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (6866) Кукай (Kukai) || 1992 CO ||  || Такане || С. Отомо
|-
| (6867) Kuwano ||  ||  || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6868) Seiyauyeda || 1992 HD ||  || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (6869) Фунада (Funada) || 1992 JP ||  || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6870) Полдевис (Pauldavies) || 1992 OG ||  || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (6871) Верлен (Verlaine) ||  ||  || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  ||  || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6873) Тасака (Tasaka) ||  ||  || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  ||  || Сайдинг-Спринг || Гордон Гаррэдд
|-
| (6875) Гольджи (Golgi) ||  ||  || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6876) Беппефорти (Beppeforti) ||  ||  ||  Азиаго || А. Боаттини, М. Томбелли
|-
| (6877) Джада (Giada) ||  ||  || Коллеверде ди Гвидония || Винченцо Казулли
|-
| (6878) Исаму (Isamu) ||  ||  || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6879) Хиого (Hyogo) ||  ||  || Sengamine || K. Ito
|-
| (6880) Hayamiyu ||  ||  || Такане || С. Отомо
|-
| (6881) Сифуцу (Shifutsu) || 1994 UP ||  || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (6882) Сормано ||  ||  || Сормано || П. Сиколи, В. Джульяни
|-
| (6883) Хиутигатакэ (Hiuchigatake) || 1996 AF ||  || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (6884) Такэсисато (Takeshisato) || 9521 P-L ||  || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6885) Nitardy || 9570 P-L ||  || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6886) Гроут (Grote) || 1942 CG ||  || Турку || Лийси Отерма
|-
| (6887) Hasuo || 1951 WH ||  || Ницца || Маргарита Ложье
|-
|  ||  ||  || Cerro El Roble || К. Торрес, J. Petit
|-
| (6889) 1971 RA || 1971 RA ||  || Cerro El Roble || К. Торрес, J. Petit
|-
| (6890) Савиных (Savinykh) || 1975 RP ||  || Крым || Черных Л. И.
|-
| (6891) Трикония (Triconia) || 1976 SA ||  || Гарвард || -
|-
| (6892) Лана (Lana) ||  ||  || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (6893) Sanderson ||  ||  || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6894) Macreid ||  ||  || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  ||  || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  ||  || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6897) Табеи (Tabei) || 1987 VQ ||  || Клеть || А. Мркос
|-
| (6898) Saint-Marys || 1988 LE ||  || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (6899) Nancychabot ||  ||  || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
|  ||  ||  || Йории || Х. Мори, М. Араи
|}